Fabio Fognini era il campione in carica da quando il torneo si è svolto l'ultima volta nel 2019, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Casper Ruud.

In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Andrej Rublëv con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (terzo turno)
  Daniil Medvedev (ritirato)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (campione)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Andrej Rublëv (finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Matteo Berrettini (secondo turno)

  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Gaël Monfils (ritirato)
  David Goffin (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Cristian Garín (terzo turno)

Wildcard 

  Lucas Catarina (primo turno)
  Lorenzo Musetti (primo turno)

  Lucas Pouille (terzo turno) 
  Holger Rune (primo turno)

Qualificati 

  Dominik Koepfer (primo turno)
  Stefano Travaglia (primo turno)
  Alexei Popyrin (secondo turno)
  Salvatore Caruso (secondo turno)

  Federico Delbonis (secondo turno) 
  Thomas Fabbiano (primo turno) 
  Marco Cecchinato (secondo turno)

Lucky loser 
  Pedro Martínez (primo turno, ritirato)
  Juan Ignacio Londero (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2021